National Bank Open er en professionel tennisturnering, som hvert år i august afvikles i Toronto og Montreal, Canada som de åbne canadiske mesterskaber i tennis. Turneringen har deltagelse af både mænd og kvinder og er (pr. 2021) kategoriseret som en Masters 1000-turnering på mændenes ATP World Tour og som en WTA 1000-turnering på kvindernes WTA Tour, og den rangerer dermed umiddelbart under de fire grand slam-turneringer og de to tour-slutspil. Den adskiller sig fra tourenes øvrige turneringer ved at kampene afvikles i to byer. Siden 2021 har det være sådan, at i ulige årstal spiller mændene i Toronto, mens kvinderne samtidig afvikler deres kampe i Montréal, og i lige årstal er det omvendt.

Historie 

Turneringen for mænd blev første gang spillet i 1881 i Toronto Lawn Tennis Club, mens kvinderne blev optaget på programmet i 1892. Blandt de større turneringer, som fortsat afvikles, er kun Wimbledon-mesterskaberne og US Open ældre.

Fra 1970 til 1989 var turneringen en del af grand prix-serien i tennis, hvor den var en del af Grand Prix Super Series. Siden 1990 har turneringen været en del af ATP Tour og tilhørt den højeste turneringskategori, bortset fra grand slam-turneringerne og det sæsonafsluttende tour-mesterskab.

Navne 

Indtil 1968 var turneringen blevet spillet som de canadiske mesterskaber under navnet Canadian Championships. Fra begyndelsen af den åbne æra i 1968 skiftede den navn til Canadian Open. Turneringen var i mange år sponsoreret af tobaksmærker. I 1970'erne var Rothmans International hovedsponsor efterfulgt af Player's Limited i 1980'erne, og sidenhen Du Maurier fra 1997 til 2000. Der blev derefter indført føderalt forbud i Canada mod tobaksreklamer, og i 2005 overtog Rogers Communications, en canadisk kommunikations- og medievirksomhed titelsponsoratet. Siden 2021 har National Bank været titelsponsor.
 Canadian Championships (1881-1967)
 Canadian Open (1968-96)
 I 1970'erne hed mændenes turnering en overgang Rothman's Canadian Open
 I 1980'erne hed mændenes turnering en overgang Player's International
 Du Maurier Open (1997-2000)
 Canada Masters (mænd) og Rogers AT&T Cup (kvinder) (2001-04)
 Rogers Cup (2005-19)
 National Bank Open presented by Rogers (siden 2021)

Spillesteder 

 
Det første mesterskab blev spillet i 1881 i Toronto Lawn Tennis Club. De første år blev turneringen fast spillet i Toronto, men derefter begyndte mesterskabet at turnere til flere forskellige canadiske byer. Turneringen er bl.a. blevet spillet i Ottawa, Montréal, Vancouver, Niagara-on-the-Lake, Winnipeg, Victoria, Québec og Windsor.

Oprindeligt blev turneringen spillet på græsbaner. I slutningen af 1960'erne gik man over til at spille på grusbaner, men siden slutningen af 1970'erne er den blevet afviklet på hardcourt-baner.

Turneringen blev spillet som et samlet mesterskab for mænd og kvinder indtil 1981, hvor mændenes turnering for første gang blev spillet i Stade Parc Jarry i Montréal, mens kvinderne blev i Toronto. Året efter spillede kvinderne for første gang i Montréal, og siden da har de to byer skiftevis været værter for hhv. mændenes og kvindernes turnering.

I 2003 blev det nationale tenniscenter i Toronto revet ned, og turneringen i Toronto flyttede fra 2004 ind i det nybyggede Rexall Centre, som i 2015 skiftede navn til Aviva Centre, og som i 2022 omdøbtes til Sobeys Stadium. Tenniscentret ligger i forbindelse med York University i North York, hvor den største arena har en kapacitet på 12.500 tilskuere.

I Montréal spilles turneringen fortsat på området, hvor Stade Parc Jarry lå, men i 1993-95 blev det gamle baseball-stadion ombygget til en moderne tennisarena, hvor den største bane, Court central, pt. har en kapacitet på 11.815 tilskuere, mens den næststørste, Court Banque Nationale, har plads til 4.296.

Vindere og finalister

Herresingle 

Der er spillet om herresingletitlen hvert år siden 1881, bortset fra afbrydelser pga. første og anden verdenskrig, samt i 2020, hvor turneringen blev aflyst på grund af COVID-19-pandemien. I perioderne 1888-1905 og 1907-08 blev mesterskabet afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester spillede mod vinderen af all comers-turneringen, hvor alle de andre deltagere spillere om retten til at udfordre mesteren i udfordringsrunden. Hvis den forsvarende mester ikke stillede op, hvilket bl.a. var tilfældet i 1890, 1892, 1893, 1895, 1896, 1897, 1901, 1902 og 1904, blev mesterskabet afgjort i all comers-finalen. Finaleresultatet i nedenstående tabel angiver resultatet af den kamp, der afgjorde mesterskabet.

Damesingle

Herredouble

Damedouble 

Damedoubleturneringen er spillet siden 1910, bortset fra afbrydelser i perioderne 1911-12, 1915-18, 1941-45 og 2020.

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Rogers Cup 
 Coupe Rogers  
 ATP World Tour - Rogers Cup 
 Tennis Canada - Media Guide 
 Tennisarchives - Canadian International Championships 
 Tennisforum.com

Noter 

 
Etableret i 1881